Die 2. Handball-Bundesliga (Frauen) startete auch in der Saison 1999/2000 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Saisonverlauf 
Aus der Staffel Nord stieg SC Germania List, aus der Staffel Süd DJK/MJC Trier in die 1. Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SC Germania List.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: FHC Frankfurt/Oder.
Absteiger in die Regionalligen: Wambeler SV, SG Guts Muths/BTSV Berlin und HSG Marne/Brunsbüttel (beide Rückzug bis in die Oberliga).
Aufsteiger aus den Regionalligen: HSG Berliner TSC/Olympia, SC Markranstädt und VT Bückeburg.

Entscheidungen

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: DJK/MJC Trier.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: TSG Ketsch.
Absteiger in die Regionalligen: HG Quelle Fürth und SG Kleenheim.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Eintracht Baunatal und SG Königsdorf/HHV Köln.

Entscheidungen

Weblinks 
 Handballvereinigung der Frauen-Bundesligen

1999
Handballsaison 1999/2000